«Noche» puede referirse a:

Astrometría 
 Noche, periodo entre el atardecer del Sol y el amanecer del día siguiente.

Noches particulares 
 Noche de San Juan, 24 de junio.
 Noche en blanco, evento cultural.

Arte 
 Noche (2002), álbum de Bandana.
 «Noche» (1998), canción de Nicole.
 «Noche» (2006), canción de La Oreja de Van Gogh.
 Noche (2017), álbum de José Madero.
Noche, escultura de Miguel Ángel.

Enlaces externos